Акжурек Достикович Таната́ров (;  3 вересня 1986, Тараз, Жамбильська область) — казахський борець вільного стилю, чемпіон Азії, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Біографія 

Боротьбою почав займатися з 1996 року.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Азії

Виступи на інших змаганнях

Джерела 
 
 
  

Уродженці Тараза
Казахські борці вільного стилю
Казахські бронзові олімпійські медалісти
Борці вільного стилю на літніх Олімпійських іграх 2012
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Чемпіони Азії з вільної боротьби